Паршуки — нежилая деревня в Сусанинском районе Костромской области. Входит в Северное сельское поселение.

Расположена на правом притоке Андобы в лесистой местности в 11 км к юго-западу от Сусанино и в 45 км к северо-востоку от Костромы.

В метрических книгах села Кишино (к его приходу относилась деревня) встречается также вариант названия Паршуков.

До образования районов относилась к Андреевской волости Костромского уезда Костромской губернии.

В деревне родился советский поэт-правдист И. С. Логинов (1891—1942).

Примечания 

Населённые пункты Сусанинского района